E.T. eller E.T. the Extra-Terrestrial har flere betydninger:

 E.T.
 E.T. the Extra-Terrestrial (album)
 E.T. (sang)